Андрей Васильевич Крыжановский (, Баговица, Каменец-Подольский район, Хмельницкая область, УССР, СССР — , Москва, СССР) — гвардии подполковник, командир батальона, герой Великой Отечественной войны. За взятие города-крепости Пиллау в Восточной Пруссии был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза.

Биография

Детство и юность 
Родился в с. Баговице в семье крестьян Василия Павловича и Прасковьи Степановны Крыжановских. Был четвёртым из шести детей.

В 1925 году поступил учиться в сельскую неполную среднюю школу, где окончил 6 классов. В 1933 году поступил на рабфак при сельскохозяйственном институте, который окончил в 1936 году. С октября 1936 года по октябрь 1938 года работал пионервожатым, а затем учителем неполной средней школы в селе Большая Мукша Каменец-Подольского района.

Служба в Красной армии 
С октября 1938 по май 1939 года — курсант полковой школы 7-го полка связи Куйбышева, в сентябре — декабре 1939 года — курсант курсов младших политруков Куйбышева.

Великая Отечественная война 
Летом 1941 года воевал на Северо-Западном фронте. В качестве политрука роты связи 128 стрелковой дивизии обеспечивал бесперебойную связь с подразделениями и частями. Участвовал в боях под Новгородом, Чудовым, в районе станции Мга, в том числе в двух штыковых атаках в районе деревень Вятище и Сырково 14 и 15 августа 1941 года. 8 сентября 1941 года был сильно контужен и отправлен на излечение в госпиталь Троицка Челябинской области.

В октябре 1941 года был направлен на Западный фронт, в артиллерийский дивизион 28 отдельной стрелковой бригады политруком роты связи. Участвовал в боях под Москвой в районе Красной Поляны, Волоколамска, Шаховской. Участвовал в наступлении под Карманово в августе 1942 года.

С ноября 1942 по апрель 1943 года — слушатель курсов усовершенствования командного состава Западного фронта в Подольске.

С апреля 1943 по март 1946 года — командир стрелкового батальона 245 гвардейского стрелкового полка 84-й гвардейской стрелковой дивизии 2 гвардейской армии. Участвовал в боях на Западном, Брянском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.

При освобождении Карачева в августе 1943 года, батальон под командованием капитана Крыжановского нащупал слабое место в обороне противника, ударил ему во фланг, первым ворвался в город и водрузил красный флаг. За эту операцию Андрей Васильевич был награждён Орденом Отечественной войны 2-ой степени .

За умело проведённую операцию по форсированию реки Овсянки в декабре 1943 года награждён орденом Александра Невского.

В декабрьском наступлении под гор. Городок на подступах к Витебску за два дня прорыва переднего края обороны противника приобрёл опыт, как лучше управлять подразделениями в такой обстановке и мой батальон первым прорвал оборону. Другие батальоны и части в это время вклинились, расширили фронт прорыва и достигли больших успехов в бою с противником.

В 1944 году при форсировании реки Неман выполнял обязанности начальника штаба полка. Разработал план форсирования реки, сам лично руководил переправой передовых отрядов. На границе Восточной Пруссии в районе Шталупёнена батальон гвардии майора Крыжановского первым прорвал сильно укреплённую дотами и дзотами немецкую оборону и вклинился на 2—3 км, выйдя к Голдапу, за что Андрей Васильевич был награждён орденом Красного Знамени.

Участвовал в штурме Кёнигсберга.

Особенно сильное сопротивление противник оказал в районе городского кладбища. На подступах к нему находился дзот, откуда враг вёл сильный пулемётный огонь. Гвардии рядовой Светлаков скрыто подполз к дзоту противника и забросал амбразуру гранатами. Пулемёт замолчал, тогда 1-я рота быстро захватила угловое здание, гарнизон которого сдался в плен. К исходу 8 апреля лишь отдельные гарнизоны опорных пунктов яростно сопротивлялись. В тот день наш батальон взял в плен более двух тысяч солдат и офицеров. 9 апреля батальон вёл бой в районе кладбища и в центре города.

Бойцы и командиры всех подразделений полка действовали исключительно умело и бесстрашно… В 24 часа 9 апреля 1945 года кёнигсбергский гарнизон во главе с генералом Ляшем капитулировал.

При штурме города и крепости Пиллау батальон А. В. Крыжановского сыграл решающую роль, уничтожив за 3 дня операции более 1500 солдат и офицеров (в том числе коменданта города генерала Хенке) и около 20 орудий, а также взяв в плен больше 1000 человек. В результате чего было принято решение присвоить гвардии майору Крыжановскому звание Героя Советского Союза.

30 апреля 1945 года при высадке десанта на косу Фрише-Нерунг попал в плен.

Мне было приказано идти первому. Мой батальон высадился, а остальных 4 батальона не поддержали. С батальоном на захваченном плацдарме вёл бой около двух часов. В неравном бою потерял половину личного состава, а другая половина была ранена. Я был ранен дважды в спину и в голову.

В ночь с 6 на 7 мая с группой солдат своего батальона в количестве 14 человек бежал с открытой раной из плена через линию фронта и прибыл в свою часть.

По всей видимости, именно из-за этого плена (памятуя о приказе № 227 и учитывая утерянный в бою партбилет) вместо медали «Золотая Звезда» и звания Героя Крыжановского наградили орденом Суворова 3 степени. Это предположение высказывали и сослуживцы Крыжановского, бывшие бойцы 84-й гвардейской стрелковой дивизии. Они написали обращение, в котором просили «затребовать из архива материалы о тов. Крыжановском и возбудить вопрос о присвоении т. Крыжановскому А. В. заслуженного им звания Героя Советского Союза». Из архива пришёл следующий ответ:

В боях во время Великой Отечественной войны Андрей Васильевич получил 6 ранений, в том числе 4 тяжёлых. Осколки снарядов в теменной и лобной частях головы, а также над правой почкой, оставались в теле до самой смерти. Из-за этого Андрей Васильевич впоследствии испытывал серьёзные проблемы со здоровьем — страдал частыми головными болями, перенёс два инфаркта миокарда.

Дальнейшая служба 
С апреля 1946 по октябрь 1948 года — дежурный помощник военного коменданта Фрунзенского района Москвы. За отличную подготовку парада 1947 года в Москве и проявленную при этом распорядительность награждён памятными часами.

С октября 1948 по февраль 1950 года — командир роты воинской части № 73878 Калинина, с мая 1949-го — комендант города.

С февраля 1950 по июнь 1954 года служил командиром 497 и 105 отдельных строительных батальонов Московского военного округа. Отличник военного строительства.

Гражданская жизнь 

С 1 октября 1955 года, в связи с сокращением численности вооружённых сил и расформированием строительных частей, уволен в запас с правом ношения военной формы. Андрей Васильевич неоднократно просил дать ему дослужить в рядах ВС СССР 9 месяцев до выслуги 25 лет стажа, однако в этом ему было отказано. 17 марта 1959 года с А. В. Крыжановского была снята группа инвалидности, которая была восстановлена только в 1961 году, после обращения во властные инстанции.

В 1966 году в антологии «От Москвы до Берлина» был опубликован его очерк «На пороге Восточной Пруссии».

Умер в 1967 году в Москве от сердечной недостаточности, похоронен на Даниловском кладбище.

Семья и дети 
Был дважды женат. Первая супруга — Крыжановская Вера Фёдоровна. Её судьба неизвестна.

В 1946 году женился на Романовской Тамаре Сергеевне и прожил с ней в браке 16 лет. В 1947 году у них родилась дочь Ксения. Однако она с рождения имела слабое здоровье и умерла, не прожив и полутора лет.

Сын Сергей (1950—2012), резчик по дереву.

Примечания

Библиография

Ссылки 
Материал об А. В. Крыжановском на сайте «Бессмертный полк».

Сводная информация об А. В. Крыжановском на сайте "Память народа".

Связисты Великой Отечественной войны
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Участники штурма Кёнигсберга
Похороненные на Даниловском кладбище